La porta di Fredkin  è un circuito computazionale adatto per la computazione reversibile inventata da Edward Fredkin.
La porta di Fredkin è una porta universale: qualsiasi operazione logica o aritmetica può essere costruita interamente di porte di Fredkin.
Possiede esattamente 3 valori in input (U,X1,X2) e 3 valori in output (V,Y1,Y2).
La porta è composta da 3 equazioni indipendenti:
V = U; Y1 = UX1+U'X2; Y2 = U'X1+UX2

Tabella di verità

Voci correlate 

Computazione reversibile
Computazione quantistica
Porta quantistica
Porta di Toffoli

Informatica quantistica